Poitrenaud ist der Familienname folgender Personen:

 Clément Poitrenaud (* 1982), französischer Rugby-Union-Spieler
 Jacques Poitrenaud (1922–2005), französischer Filmregisseur